Hippodrome Theatre ist der Name folgender Theater in den Vereinigten Staaten:

 Hippodrome Theatre (New York)
 Hippodrome Theater (Ohio) in Cleveland

im NRHP gelistete Objekte:
 Hippodrome Theatre (Indiana), ID-Nr. 83000110
 Hippodrome Theatre (Maryland), ID-Nr. 99001670